El término teflón es el nombre comercial castellanizado del politetrafluoroetileno. 

También puede referirse a:
Personas
Renzo Teflón, nombre artístico del músico uruguayo Renzo Guridi.
The Teflon Don, alias del mafioso estadounidense John Gotti.

Varios
Teflon, canción del álbum Slightly Odway del grupo australiano Jebediah.